Le mot kernel (noyau en anglais) peut faire référence à :

Informatique 
 Kernel-based mode-setting, pour la gestion des modes d'affichage par le noyau Linux et celui des systèmes BSD.
 Kernel-based Virtual Machine,
 Kernel Patch Protection,

 Kernel, noyau de système d'exploitation (d'un PC, téléphone mobile, tablette)

Informatique théorique et mathématiques 
 Astuce du noyau (Kernel trick), en apprentissage automatique
 Kernelisation, une méthode d'algorithmique.

Patronyme 
Kernel ou Kernell est un nom de famille notamment porté par :
 Brigitte Kernel, écrivain lorrain.
 Cédric Kernel, auteur français de bandes dessinées
 Amanda Kernell, réalisatrice suédoise

Voir aussi 
 Kern
 Kerner
 Ker, noyau en algèbre (mathématiques)

Homonymie de patronyme